«Тайна железной двери» — советский детский художественный фильм по мотивам повести Юрия Томина «Шёл по городу волшебник» (1963). Премьера в Советском Союзе состоялась 23 августа 1971 года.

Дебют в кино поэта и пародиста Александра Иванова, который в дальнейшем стал ведущим телепередачи «Вокруг смеха».

Сюжет 
Четвероклассник Толик Рыжков, посланный мамой в магазин за хлебом, переходит дорогу в неположенном месте и, спасаясь от милиционера, прячется за железной дверью трансформаторной будки. Там он обнаруживает странного мальчика, который сидит за столом и пересчитывает наваленные перед ним кучей коробки со спичками. Толик берёт один (чем вызывает буйную реакцию мальчика, который кричит ему, чтобы тот положил коробок на место), выскакивает из будки и тут же натыкается на преследовавшего его милиционера, который отводит Толика в отделение. Там капитан милиции отбирает у Толика спички и готовится прочесть ему нотацию, но тут приводят нарушителя общественного порядка гитариста Зайцева. Во время беседы с ним капитан называет его голубем и высказывает желание, чтобы Зайцев таковым и стал. Говоря это, он случайно переламывает спичку. Зайцев исчезает, а в окно вылетает самый настоящий голубь. Капитан, оставляя коробок на столе, выбегает из комнаты, а за ним и все милиционеры. У Толика возникает мысль, что спички волшебные. По дороге домой он решает это проверить и, сломав спичку, загадывает, чтобы милиционера, который привёл его в участок, забрали в милицию, что и происходит. Дома Толика встречает рассерженная мама, потому что он задержался, и она опоздала на работу. Когда она обнаруживает спички и собирается дать взбучку, Толик загадывает желание, чтобы мама отныне всё разрешала. Настроение мамы мгновенно меняется, и теперь она готова позволить сыну делать всё, что тот захочет. Толик начинает использовать спички для собственной выгоды и не замечает, что всё это время за ним следит тот самый мальчик из трансформаторной будки и записывает все его поступки.

Толик продолжает удовлетворять все свои прихоти, и постепенно его отношения с друзьями портятся — особенно с его другом Мишкой Павловым, и этот факт тоже фиксируется тем самым мальчиком. Через какое-то время Толику удаётся помириться с Мишкой. Увидев, как у Мишки проявляется интерес к скрипке их одноклассника Лёни Травина, Толик загадывает желание, чтобы Мишка стал талантливым скрипачом. Далее недоумевающий Мишка солирует на концерте, а ему аплодируют восхищённые слушатели, в том числе и сам Травин. Этого Мишка не выдерживает и убегает со сцены. Когда Толик находит его, тот сквозь слёзы признаётся ему, что не заслужил всех этих почестей и ему ничего этого не нужно. Толик, снова желая угодить другу, ломает очередную спичку, однако на этот раз Мишка замечает это и Толику приходится всё рассказать. Он отдаёт другу две спички. Но Мишка использует их не для себя, а на пользу другим — помогает одной женщине найти потерявшуюся собаку и заставляет двух парней извиниться перед стариком, которого они толкнули, и помочь ему донести два тяжёлых чемодана. Но тут появляется тот самый мальчик, который оказывается злым Волшебником и который недоволен тем, что Толик перестал тратить спички только для собственного удовольствия. Он отнимает у Толика оставшиеся спички и сообщает, что заберёт его с собой, потому что, по его мнению, Толик «начинает портиться» из-за влияния Мишки. Мишка неосторожно высказывается, что Волшебник без спичек «ноль без палочки». Тогда Волшебник загадывает желание на Толика, Мишку и на случайно подвернувшихся под руку брата Мишки Митьку и его немецкую овчарку Бурана.

Толик приходит в себя на большом зеркале радиотелескопа, стоящем на побережье в неком мире, созданным Волшебником. Разыскивая Мишку с Митькой, он сталкивается с настоящим роботом, называющим себя Балбесом. Толик спрашивает, где его друзья, но все ответы Балбеса сводятся к тому, что Толику отныне «нельзя делать то, что нельзя» (как он выясняет, ему нельзя идти туда, где находятся Мишка и Митька), но в то же время он волен здесь делать всё, что ему хочется. Появляется Волшебник, который объявляет Толику, чтобы тот не вздумал сопротивляться, иначе к нему будут применены спички, а Мишку и Митьку ему лучше забыть (они сидят в карцере, где Волшебник даёт им 24 часа на то, чтобы они извинились за «ноль без палочки»). Сумев уговорить Балбеса, Толик проникает в карцер и освобождает друзей. Получив свободу, Толик и Мишка решают лишить Волшебника волшебных спичек. Толик привязывает его к столу, привязанному, в свою очередь, к катеру, и катер, управляемый Мишкой с Митькой и Бураном, отчаливает же. Волшебник зовёт на помощь Балбеса, и робот на другом катере устремляется в погоню. Освободив Волшебника, робот помогает подняться ему на борт. Волшебник приказывает роботу уничтожить Толика и Мишку, но робот, попав под влияние Толика и его друзей, впервые отказывается, и зловредный Волшебник предательски сталкивает его в море. Затем он несётся обратно к острову за волшебными спичками. Тем временем ребята обнаруживают в коробке, который перед этим отняли у Волшебника, две спички. Сломав одну, Мишка загадывает, чтобы все волшебные коробки, которые есть у Волшебника, не давались ему в руки, что и происходит. Толик, глядя на последнюю спичку, слышит голос Волшебника, говорящего, что он с помощью одной такой спички сумел сделать миллион коробков с такими же волшебными спичками. Окончательно поняв, что это грозит ему превратиться в другого такого же Волшебника, Толик ломает спичку со словами «Ничего мне не надо». И вдруг вновь оказывается на проезжей части в тот момент, когда готовился убежать от милиционера, но на этот раз он не убегает, а, понурившись, идёт к нему. Тут появляется Зайцев, который вновь превратился в человека, шокируя окружающих своим голым видом. Милиционер устремляется за ним, а Толик идёт дальше. Превращение Зайцева обратно в человека подразумевает, что и другие желания Толика тоже вернулись на круги своя, но тут он видит женщину с собакой и старика, которому два парня продолжают нести чемоданы, и понимает, что желания Мишки, которые были сделаны исключительно на благо других, остались в силе.

Отличия от книги 

Фильм снят по мотивам книги, откуда была позаимствована только основная сюжетная канва, с существенными сюжетными отступлениями.
 Мир волшебника в книге — «вчерашний день» — как бы параллельное пространство, из которого есть только один выход во времени — на рассвете (когда кончается вчерашний день и начинается сегодняшний), в фильме — это, судя по всему, просто остров в океане.
 У Волшебника в фильме глаза карие, в книге они голубые: Томин неоднократно делает акцент на цвете глаз Волшебника, очень часто называя его «мальчиком с холодными голубыми глазами».
 Время действия фильма — конец весны (на странице школьного дневника Толика написано «май»), время действия книги — середина весны (в тексте упоминается растаявший снег и названа одна точная дата — «И вот наступило 29 апреля»).
 В фильме тренер по хоккею, игрок сборной СССР, приглашает играть в детской команде Мишку, а Толика приглашает только тогда, когда Мишка настоятельно этого просит. В книге играть в детской команде приглашают в первую очередь Толика, а потом уже Мишку.
 В фильме драка, где Толик загадал, чтобы его противники били друг друга, а ему бы не досталось, происходит рядом с хоккейной площадкой, когда он отказывается играть в хоккей со своими одноклассниками, потому что его только что пригласили играть в настоящей команде. В книге повод для драки другой -- ссора класса с учительницей за то, что она несправедливо поставила Толику пятёрку за плохой ответ.
 В фильме у Мишки появился младший брат Митька, который вместе с ним попадает на остров, и пёс Буран. В книге у него только собака Майда.
 В фильме Волшебник говорит, что отпустит их домой, если они попросят у него прощения. В книге же выясняется, что, если бы Мишка извинился, Волшебник бы его никуда не отпустил, а превратил в прогулочный катер.
 В фильме Волшебник пытается склонить Толика к дружбе тем, что грозит превратить его в паука. В книге Волшебник угрожает Толику тем, что может запросто заставить того забыть всю свою семью.
 В фильме показано, как Волшебник следит за Толиком чуть ли не с самого начала и вмешивается только тогда, когда тот начинает тратить спички на других: мирит родителей, тратит спички на Мишку, а затем вместе с ним помогает людям. В книге его задерживала необходимость пересчитать свой миллион коробков.
 В фильме Толик тратит на Мишку три спички (даёт ему талант игры на скрипке, устраивает для него концерт, а после избавляет его от всего этого), а затем отдаёт ему оставшиеся спички и раскрывает их секрет. В книге же он ни разу не загадывает на Мишку, а сам Мишка узнаёт о спичках только тогда, когда Волшебник переносит их на остров.
 В фильме Толик уговаривает робота только логически, «нельзя пройти — пронеси меня на руках». В книге он уговаривает, объясняя, что такое друг и без него ему будет «больно»; роботу дан приказ не делать мальчику больно.
 Робот Балбес поёт песню про «Привычки нехорошие», в которой намекается на то, что когда-то он был человеком, волшебником и обладателем злополучных спичек. Из найденных на свалке того, что он называет «Привычки нехорошие — жестокость, зависть чёрная, ненависть и лесть» он создал в лице Волшебника себе сына-заместителя, который, завладев спичками, превратил его в железного робота. В книге же Балбес — обычный робот, наколдованный Волшебником, а про самого Волшебника подразумевается, что он тоже когда-то был обыкновенным мальчиком, как Толик, потому что он говорит, что ему пришлось потратить множество спичек, чтобы забыть всех своих родных.
 В фильме Зайцев расколдовывается в финале. В книге его дальнейшая судьба неизвестна. Может он и расколдовался, когда Толик использовал последнюю спичку, чтобы всё стало по-прежнему, но напрямую об этом не говорится.

Съёмки фильма 
Начальные и конечные эпизоды снимали в Москве на Комсомольском проспекте, у дома 29 (в ряде кадров показан магазин «Русский лён»). В остальном же большая часть съёмок на натуре прошла в Крыму, где все сцены во дворе, у гаражей, на хоккейной площадке снимали в Севастополе на улице Репина у домов № 28, 30, 32 и 34. Для съёмок вместо волейбольной площадки была построена хоккейная площадка (коробка) — самая большая в городе. Павильонные съёмки проходили на Ялтинской киностудии и в павильонах Киностудии им. М. Горького в Москве.

Эпизоды на острове Волшебника снимали в окрестностях Симеиза — Толик приходит в себя в чаше антенны радиотелескопа РТ-22, который находится в Кацивели (на этом же радиотелескопе снимали первую песню Балбеса); Волшебник наблюдает за Толиком из здания зеркального телескопа имени Шайна Крымской астрофизической обсерватории; карцер, где Волшебник держит Мишку и Митьку, был декорацией, но путь к нему снимали в штольнях Инкерманского известнякового карьера. Дом Волшебника и прилегающая территория были построены в окрестностях горы Кошка на побережье Голубого залива.

Формат 
Фильм имеет две версии: широкоэкранную для кинопроката в крупных городах и обычную для телетрансляции, а также для кинопроката на периферии. Несмотря на то, что в советском кинематографе на тот момент уже практиковалась система кашетирования кинокадра, в «Тайне железной двери» для трансляции по телевидению кадр был обрезан до формата 4:3. На данный момент только эта полноэкранная версия, с отреставрированным звуком, издавалась на DVD и VHS. Широкоэкранная показывается только по телевидению.

Исполнитель роли злодея-волшебника Сергей Евсюнин за несколько лет до этого сыграл в фильме «Тренер» роль также отрицательного персонажа-злодея. Игра в обоих фильмах получилась настолько убедительной, что у Сергея возникли проблемы в отношениях с директором школы, в которой он учился. Из-за этого родители решили отказываться от новых предложений снять сына в кино. Все сцены с Олегом Табаковым были сняты за одну ночь.

В ролях 
 Эвалдас Микалюнас — Толик Рыжков
 Андрей Харыбин — Мишка Павлов, друг Толика
 Мичислав Юзовский — Митька, брат Мишки
 Сергей Евсюнин — волшебник
 Алиса Фрейндлих — Люся Рыжкова, мама Толика
 Олег Табаков — Рыжков Евгений, папа Толика
 Савелий Крамаров — Зайцев, гитарист и тунеядец, превратившийся в белого голубя
 Юрий Успенский — робот
 Алексей Горизонтов — капитан милиции
 Александр Иванов — постовой милиционер
 Георгий Светлани — дедушка с двумя чемоданами
 Светлана Старикова — учительница географии
 Вячеслав Цюпа — Чича, местный задира
 Герасим Воронков — скрипач Лёня
 Владимир Савин — мальчик
 Татьяна Гришина — девочка
 Борис Майоров — Борис Майоров, хоккейный тренер
 Евгений Майоров — камео
 Николай Сологубов — камео
 Владимир Брежнев — камео
 Эдуард Иванов — камео
 Дмитрий Китаев — камео
 Валерий Фоменков — камео
 Леонид Коронов — мальчик
 Юрий Наумцев — плохой прохожий / хороший прохожий
 Рудольф Панков — учитель

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Михаил Юзовский
 Сценарий: Александр Рейжевский, Юрий Томин
 Оператор: Виталий Гришин
 Композитор: Вадим Гамалея
 Текст песен: Евгений Агранович
 Художники: Людмила Безсмертнова, Александр Вагичев
 Монтажёр: Янина Боголепова
 Костюмер: М. Томашевская

Примечания

Ссылки 
 Фильм на сайте Кино-Театр.ru
 
 Кино снятое в Крыму Где и как снимали

Фантастические фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Экранизации произведений Юрия Томина
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке
Фильмы-сказки СССР